Freightliner Business Class M2 — модельный ряд среднетоннажных грузовиков производства Freightliner. Выпускаемый с июня 2002 года, M2 является преемником серии FL, представленной в 1990-х годах. Что касается размеров, M2 выпускается в рейтингах полной массы от 5 до 8 классов, конкурируя в первую очередь с International DuraStar и Ford F-650 / F-750 Super Duty.

Freightliner производит модельный ряд бизнес-класса M2 в Маунт-Холли, Северная Каролина, и Сантьяго-Тиангуистенко, Мексика.

Оригинальное поколение выпускалось с 2003—2022 модельных годов. Второе поколение, продаваемое как M2 Plus, было запущено в производство в 2022 году как модель 2023 года. Он отличается новым и обновленным интерьером и обновленной решеткой радиатора.

Грузовые автомобили США
Грузовые автомобили